Сенной базар — многозначный термин.

 Сенной базар (Казань)
 Сенной базар (Киев)